Il y eut deux batailles de Memphis (Tennessee) durant la Guerre de Sécession :
 la première bataille de Memphis fut un combat naval le  ;
 la seconde bataille de Memphis se déroula le .